Зайдентрегер — фамилия:

 Зайдентрегер, Жанна Ильинична (более известна под фамилией Резникова, род. 1950) — российский мирмеколог и этолог, доктор биологичесских наук, дочь И. А. Зайдентрегера.
 Зайдентрегер, Илья Акимович (1925—2017) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Зайдентрегер, Моисей Акимович (1914—1994) — советский пианист, музыкальный педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР.